Французская Лига 1 сезона 2009/2010 годов — 72-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. «Бордо» — защищает титул чемпиона. О начале нового сезона было объявлено 5 июня 2009. Сезон начался 8 августа 2009 и закончится 15 мая 2010. В турнире принимают участие 20 команд. 17 из прошлого сезона и три, которые вышли в Лигу 1 по результатам турнира в Лиге 2. Дивизион пополнили «Ланс», «Монпелье» и «Булонь». Кроме того, немецкая компания спортивной одежды Puma стала официальным поставщиком мячей в течение этого сезона после подписания договора долгосрочного сотрудничества с Профессиональной футбольной лигой.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Кан», «Нант» и «Гавр». Их заменили «Ланс», «Монпелье» и «Булонь», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2008/09.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры 

Источник: Голы на сайте Лиги 1

Голевые передачи 

Источник: Голевые передачи на сайте Лиги 1

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды 
Представлены номинанты «Игрок года», «Молодой игрок года», «Вратарь года», «Тренер года» и «Гол года». Победители в номинациях выделены полужирным шрифтом.

Игрок года

Молодой игрок года

Вратарь года

Тренер года

Гол года

Команда года

Статистика сезона

Голы 
 Первый гол сезона: Мамаду Ньянг в матче за «Марсель» против «Гренобля», 1 минута и 34 секунды. (8 августа 2009).
 Самая быстрый гол: 1 минута и 34 секунды — Мамаду Ньянг в матче за «Марсель» против «Гренобля».
 Гол, забитый в самое позднее время в игре: 90+4 минуте и 27 секунде — Слован Приват за «Сошо» против «Ланса» (7 ноября 2009)
 Первый автогол сезона: Оливье Монтеррубьо из «Лорьяна» в матче против «Лилля», 64 минута и 38 секунда (9 августа 2009)
 Первый пенальти сезона: 58 минута и 44 секунда — Матье Кутадер (реализовал) за «Ле-Ман» в матче против «Лиона» (8 августа 2009).
 Первый хет-трик сезона: Мишел Бастос («Лион») в матче против «Сошо» (21 февраля 2010)
 Самая крупная победа: 5 голов 
 «Лорьян» 5:0 «Булонь» (7 ноября 2009)
 «Гренобль» 5:0 «Осер» (6 февраля 2010)
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов — «Лион» 5:5 «Марсель» (8 ноября 2009).
 Большинство голов в одном тайме: 6 голов
 «Лион» против «Марселя» (8 ноября 2009); 2-2 в первый тайм, 5:5 в результате.
 «Булонь» против ПСЖ (2 декабря 2009); 1:0 в первый тайм, 2:5 в результате.
 Наибольшее количество голевых передач: 2 передачи
 Сильван Марво за «Ренн» в матче против «Булони». (8 августа 2009).
 Оливье Монтеррубьо за «Лорьян» в матче против «Лилля». (9 августа 2009).
 Йоанн Гуркюфф за «Бордо» в матче против «Сошо». (15 августа 2009).
 Сезар Дельгадо за «Лион» в матче против «Осера». (22 августа 2009).
 Алехандро Алонсо за «Монако» в матче против ПСЖ. (13 сентября 2009).

Нарушения 
 Первая жёлтая карточка сезона: Сидней Гову за «Лион» в матче против «Ле-Мана», 9 минута и 24 секунда (8 августа 2009).
 Первая красная карточка сезона: Сириль Жёншам за «Монпелье» в матче против ПСЖ, 32 минута и 11 секунда (8 августа 2009).
 Карточка, показана в самое позднее время в игре: Николя Пеннето (красная) на 90+3 минуте и 44 секунде за «Валансьен» в матче против «Нанси» (8 августа 2009)
 Наибольшее количество жёлтых карточек за один матч: 9
 «Ренн» 0:1 «Осер» — 4 для «Ренна» и 5 для «Осера» (3 октября 2009)
 Наибольшее количество красных карточек за один матч: 3
 «Бордо» 2:2 «Лион» — 2 для «Бордо» (Бенуа Тремулина и Жусси) и 1 для «Лиона» (Энтони Ревейер) (17 апреля 2010).

Разное 
 Самое длинное добавленное время ко второму тайму: 5 минут и 56 секунд — «Ланс» против «Лилля» (20 сентября 2009).
 9 августа 2009, «Бордо» установил рекорд в беспроигрышной серии из 12 матчей, побив рекорд «Лилля» в 11 матчей установленный в 1949 году, выиграв последние четыре игры сезона 1948/49 и семь игр сезона 1949/50. Полоса побед «Бордо» началась 14 марта в сезоне 2008/09 после победы над «Ниццей» со счётом 2:1. Клуб установил новый рекорд в этом сезоне обыграв «Ланс» со счётом 4:1. Победная серия длилась 14 матчей и закончилась 30 августа после нулевой ничьей с «Марселем».
 31 октября 2009 «Гренобль» установил рекорд в 11 подряд проигранных матчей в Лиге 1 начиная с поражения «Лиллю» со счётом 0:2. Предыдущий рекорд был поставлен «Сетом» в 1947 году, когда он проиграл 10 матчей подряд. Безвыигрышная полоса закончилась 7 ноября после нулевой ничьей с «Монако».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги (англ.)

2009/2010
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2009 году
Спорт во Франции в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010